Adam-Mickiewicz-Preis steht für:

 Adam-Mickiewicz-Preises für Verdienste um die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit, seit 2006 vergebener Preis, siehe Weimarer Dreieck #Adam-Mikiewicz-Preis
 Adam-Mickiewicz-Preis, Kategorie des seit 2015 vergebenen Posener Literaturpreises